Agnès Verlet (1947-), universitaire, psychanalyste et écrivaine française ; 
 Alice Verlet (1873-1934), chanteuse d'opéra soprano belgo-française ;
 Blandine Verlet (1942-2018), claveciniste française et professeur de clavecin ;
 Edmond Émile Verlet-Hanus (1874-1914), officier français ;
 Joseph Verlet (1883-1924), footballeur français ;
 Loup Verlet (1931-2019), psychanalyste et physicien français ;
 Paul Verlet (1890-1923), poète et soldat héroïque français ;
 Pierre Verlet (1908-1987), conservateur de musée et historien de l'art français ; 
 Raoul Verlet (1857-1923), sculpteur français.

Patronyme français